Das Alicante Ferrero Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 2020 in Alicante stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Alicante